Das Idea Prokom Open 2000 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Sopot. Es war Teil der WTA Tour 2000 und fand vom 16. bis 23. Juli 2000 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2000
Tennisturnier in Sopot